Cherchez la femme ("cercate la donna" in francese), può significare anche:

Cinema 
 Cherchez la femme – film del 1955 diretto da Raoul André

Letteratura 
 Cherchez la femme – racconto di O. Henry.
 Cherchez la femme – scritta da Alfred Neocles Hennequin del 1885
 Cherchez la femme – romanzo di Gianni Materazzo del 1991

Musica 
 Cherchez la femme/Se si bon – singolo di Dr. Buzzard's Original Savannah Band
 Cherchez la femme – album di Marina Barone del 1989
 Cherchez la femme – album di Coccinelle del 2004

Televisione 
 Cherchez la femme – programma televisivo francese
 Cherchez la femme – film per la televisione del 1993 diretto da Fabrizio Laurenti